Space Opera se refiere a:

 Space opera, subgénero de la ciencia ficción.

Space Opera (antología de 1974), antología literaria de óperas espaciales del año 1974.

Space Opera (antología de 1996), serie compilatoria de novelas de space opera del año 1996.